Николай Гринченко:
 Гринченко, Николай Алексеевич (1888—1942) — советский музыковед.
 Гринченко, Николай Владимирович (род. 1986) — украинский футболист, полузащитник клуба «Харьков».